Jezioro Boczne – jezioro położone w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gm. Giżycko, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. 
 Jezioro Boczne – jezioro położone w woj, podlaskim, w pow. suwalskim, w gm. Przerośl, na Pojezierzu Suwalskim.